Джером Роббинс (; 11 октября 1918 — 29 июля 1998) — американский хореограф и режиссёр. Обладатель совместной премии «Оскар» с Робертом Уайзом за фильм «Вестсайдская история» (1961). Единственный режиссёр, получивший эту премию за свой дебютный фильм, ставший и последним.

Биография 
Родился в семье еврейских эмигрантов под именем Джером Уилсон Рабиновиц (). В детстве учился игре на скрипке.

В 1936 году, в возрасте восемнадцати лет, поступил в танцевальную школу. Как танцовщик выступал в комическом амплуа, стал известен в 1942 году после исполнения роли Петрушки в одноимённом балете Игоря Стравинского. В середине сороковых годов был членом коммунистической партии Америки, за что позже преследовался за «антиамериканскую деятельность».

Стал балетмейстером труппы Нью-Йорк Сити балет по приглашению Джорджа Баланчина. Многолетнее творческое сотрудничество двух балетмейстеров является уникальным в истории балетного театра: являясь полной противоположностью друг друга как по стилю, так и по принципу работы, они долгие годы занимали равноправное положение в труппе. В отличие от Баланчина, который постоянно требовал от исполнителей преодолевать себя, выходить за пределы своих технических возможностей, Роббинс больше внимания обращал на актёрские аспекты работы. Его постоянным замечанием, обращённым к танцовщикам, было Take it easy — «спокойнее», «не переусердствуй». Также его отличало необыкновенное чувство юмора, что нашло своё отражение в балете «Концерт» ().

Роббинс активно работал как в балете, куда он привнёс приёмы эстрадного джаз-танца, так и в мюзикле. Свой первый спектакль, балет «» на музыку Леонарда Бернстайна (), он в том же году переставил на Бродвее в качестве мюзикла «».

Особую известность Роббинсу принёс фильм «Вестсайдская история» (1961), снятый по собственному мюзиклу  года. Грамотное либретто, динамичный сюжет, экспрессивная хореография, в которой слились классическая техника и современный танец, сделали этот фильм-мюзикл известным во всем мире, а его создателю принесли премию «Оскар» 1962 года в номинации «лучшая режиссура» (впервые эта награда была разделена двумя людьми). Последним мюзиклом, поставленным Роббинсом, стал «Скрипач на крыше» ().

В 1969 году с труппой «Нью-Йорк Сити балле» осуществил постановку одноактного балета «Танцы на вечеринке» на музыку Ф. Шопена, которой И. Стравинский дал «восторженный отзыв»: «Работа прекрасно задумана и исполнена (в сравнении с Роббинсом остальные хореографы как будто просто передвигают танцоров по сцене). К тому же он умно использует музыку».

После велосипедной аварии в 1990 году и операции на сердце в 1996 году у Роббинса проявились признаки болезни Паркинсона, стал быстро ухудшаться слух. В 1998 году он перенёс обширный инсульт, через два месяца после которого он умер.

Постановки 
 14 мая  — «» на музыку Клода Дебюсси, .
 6 марта  — «Концерт, или опасность для каждого» на музыку Фредерика Шопена, .
 29 января  — «В ночи» на музыку Фредерика Шопена, , Линкольн-центр.
  — «Пульчинелла» совместно с Джорджем Баланчиным на музыку Игоря Стравинского для труппы Нью-Йорк Сити балет.
 18 января  — «» на музыку Джузеппе Верди, , Линкольн-центр.

Память 
Джерому Роббинсу установлен памятник в Сполето, напротив .

Примечания

Ссылки 

Артисты труппы Нью-Йорк Сити балет
Хореографы мюзикла США
Авторы мюзиклов
Лауреаты премии «Тони»
Лауреаты почётной премии «Оскар»
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую режиссуру
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Умершие от инсульта
 
Награждённые Национальной медалью США в области искусств